Vicente Aparecido Menezes (Tatuí (SP), 27 de agosto de 1962) é um comerciante, e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Foi vice-prefeito de Tatuí por três mandatos, 2001-2004, 2005-2008 e 2013-2016. Foi também vereador três vezes nos mandatos 1993-1996, 1997-2000 e 2009-2012.

Origem

Nascido em Tatuí, é graduado em Gestão Empresarial, com ênfase em Sistemas de Informação.

Embora tenha começado a vida como comerciante, foi na política, em que se destacou, estando alternando entre vereador e vice-prefeito a vinte anos consecutivos.

Vida Política

Sua carreira política começa com as eleições de 1992, para o mandato 1993-1996, em sua primeira eleição como vereador, foi eleito como nono mais votado.

Em 1996, se candidata concorrendo a reeleição para vereador, e a conquista, sendo o sétimo mais votado, para o mandato 1997-2000.

Em 2000, forma uma parceria com Borssato, concorrendo como vice-prefeito da chapa do mesmo, e conquista o pleito com mais de 50% dos votos.

Mudança de Partido

Em 2004, uma desavença entre Vicentão e Borssato, que acabou em denúncia e cassação do mandato do então prefeito.

Por 40 dias Vicentão assumiu a prefeitura, adendo a isso, também mudou de partido, do PDT para o PSDB, culminando numa nova parceria, agora com Gonzaga.

Assim se reelege com vice-prefeito para o mandato 2005-2008.

Novas Mudanças de partido

Em 2006 agora pelo PPS, se candidata a deputado estadual, mesmo sendo o segundo mais votado de Tatuí, não foi o suficiente para garantir uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Em 2008, agora pelo PT, conquista mais um mandato como vereador, e conquista, pela primeira vez a Secretaria da Mesa Diretora do Legislativo de Tatuí pelo biênio 2009-2010.

Durante esse mandato como vereador, Vicentão declarou abertamente se inpirar no trabalho de Cândido Vaccarezza, fato reconhecido no site do mesmo.

Eleições 2012

Em 2012, tenta a reeleição como vice-prefeito, agora ao lado de Manu, já que é feita uma coligação entre o PT e o PMDB, partido de Manu.

Em uma disputa acirrada com 47,18% contra 45,41% de Luiz Paulo, Manu conquista o pleito, e Vicentão garante seu terceiro mandato como vice-prefeito.

Ainda em 2012, o futuro prefeito de Tatuí, Manu, em entrevista a TV TEM, garantiu a Secretaria de Governo de Tatuí a Vicentão.

Ligações externas 

 
 
 
 

Naturais de Tatuí
Políticos de Tatuí
Vice-prefeitos de Tatuí
Vereadores de Tatuí
Secretários municipais de Tatuí